

Urodzili się 
 Antygon I Jednooki – wódz Aleksandra Macedońskiego  (zm. 301 p.n.e.)
 Filip II (ur. 383 p.n.e.?) – król macedoński (zm. 336 p.n.e.)